Митрополит Сарский и Подонский Павел (или Митрополит Крутицкий Павел)
 Павел I (митрополит Сарский)
 Павел II — епископ Русской церкви, митрополит Сарский и Подонский (1635—1636), архиепископ Псковский и Изборский (1623—1626).
 Павел III (ум. 1675) — митрополит Сарский, Подонский и Козельский.